Puchar Europy w snowboardzie w sezonie 2012/2013 to edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się 14 listopada 2012 roku w holenderskim Landgraaf w zawodach slopestyle’u. Ostatnie zawody sezonu zostały rozegrane między 23-24 marca 2013 roku w rosyjskim Abzakowie.

Konkurencje 
 slalom równoległy (PSL)
 snowcross
 slopestyle
 halfpipe

Kalendarz i wyniki

Mężczyźni

Klasyfikacje

Kobiety

Klasyfikacje

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w sportach zimowych
2013 w sportach zimowych
Puchar Europy w snowboardzie
2012 w Europie
2013 w Europie